Wiesław Sokołowski (1891–1940) – major artylerii Wojska Polskiego, kwatermistrz 1 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej
 Wiesław Sokołowski (ur. 1944) – poeta